Wood River (Illinois)
Wood River (Nebraska)

Desambiguações de topônimos